Плетни — название населённых пунктов в России:
 Плетни — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Плетни — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Плетни — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Плетни — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Плетни — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Плетни — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.